El término Mutter puede hacer referencia a:

 Mutter (álbum), un álbum de la banda Rammstein;
 «Mutter (canción)», una canción desprendida del mismo álbum;
 Mutter (software), un gestor de ventanas y compositor Wayland desarrollado para GNOME 3.0.